Кага́ме () — фамилия бантусского (руанда-рунди) происхождения. Известные носители:

 Кагаме, Алексис (1912—1981) — руандийский философ, лингвист, историк, поэт и католический священник.
 Кагаме, Поль (род. 1957) — руандийский политик и военный, президент Руанды.